Paloma Sánchez Ortega (5 de marzo de 1967, Madrid) es una jugadora española de baloncesto profesional ya retirada.

Enlaces externos 
 Datos en FIBA.COM

Baloncestistas de España
Baloncestistas de la selección de España femenina
Deportistas de la Comunidad de Madrid
Nacidos en Madrid